Lill-Rössjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Rössjön, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,  (18,5 ha)
Lill-Rössjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (11,3 ha)

Se även
Rössjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn